Mathews se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gregory Mathews
 Joseph William Mathews